Žice, plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Sveta Ana

 Žiče (Domžale), een plaats in de Sloveense gemeente Domžale
 Žiče (Slovenske Konjice), een plaats in Sloveense gemeente Slovenske Konjice

Zie ook 

 Žiče